Eothyris es un género extinguido de la familia Eothyrididae. Era un sinápsido insectívoro que vivió en América del Norte durante el Pérmico Inferior. Estaba estrechamente relacionado con Oedaleops.

Descripción

Solo se conoce una especie, Eothyris parkeyi, a partir de un cráneo encontrado en la formación Belle Plains en Texas. Pertenece al Artinskiense del Pérmico Temprano. Con una longitud craneal total de 5.7 centímetros, Benson et al. estimaron que el cuerpo debería medir 30 centímetros de longitud. Las principales características distintivas del cráneo consisten en que poseen un par de largos dientes en forma de colmillo a cada lado del maxilar. El uso de estos dientes es desconocido, pero Eothyris puede haberlos usado para comer presas pequeñas. Todos los dientes en su boca eran afilados y puntiagudos, siendo todos cortos y pequeños con la escepción de los cuatro "colmillos". El cráneo era corto y ancho, dos características que sugieren que Eothyris tenía una mordida rápida, como un chasquido.

Clasificación
Eothyris es clasificado en la familia monofilética Eothyrididae. Es uno de los dos géneros conocidos de la familia, siendo el otro Oedaleops. A su vez, esta familia es agrupada en Caseasauria, y solo se conocen restos craneales de la misma. La familia cuenta con un fuerte soporte filogenético, con nueve rasgos dentales y craneales. A continuación se presenta un cladograma basado en el análisis de Riez et al. (2009).

Referencias

Notas al pie

Bibliografía

Véase también
 Lista de sinápsidos

Enlaces externos 

www.kheper.net
www.palaeos.com

Pelycosauria
Sinápsidos del Pérmico
Sinápsidos de América del Norte